Пучо́к:
 Пучок (причёска) — вид женской причёски.
 Пучок (математика) — понятие, используемое в алгебраической и дифференциальной геометрии, топологии и других разделах математики.
 Пучок (геометрия) — семейство геометрических объектов, обладающих некоторым общим свойством.

См. также 
 Пучок душистых трав () — пряность французской кухни.
 Ликторский пучок — то же, что фасция.
 Проводящий пучок — элемент проводящей системы растений.
 Световой пучок — вид оптического излучения.
 Пучек
 Пук